Rosljakowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Rosljakowo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Rosljakowo (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow
 Rosljakowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda
 Rosljakowo (Murmansk), Stadtteil von Murmansk, ehemals Siedlung städtischen Typs